Het ATP-toernooi van Taipei 1992 (officieel: Taipei Grand Prix) werd van 19 tot en met 25 oktober gespeeld in de Taiwanese hoofdstad Taipei. De wedstrijden werden gespeeld op indoor tapijtbanen.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Toernooischema

Externe links 
 Enkel schema
 Dubbel schema

Taipei 1992
Taipei